Тулия (Tullia) е име на:

 Женското име на римската фамилия Тулии
 Тулия Старша (550-534 пр.н.е.), по-старата дъщеря на шестия, легендарен римски цар Сервий Тулий
 Тулия Младша, по-малката дъщеря на римския цар Сервий Тулий
 Тулия (79/78-45 пр.н.е.), единствената дъщеря на Марк Тулий Цицерон и Теренция
 Тулия д’Арагона (1510-1556), знаменита италианска куртизанка 16 век, писател и философ
 Тулия (град, Тексас), град в САЩ